Glyager ist der Familienname folgender Personen:

Flemming Glyager (* um 1965), dänischer Badmintonspieler
Jonas Glyager Jensen (* 1981), dänischer Badmintonspieler
Rina Glyager (* um 1975), dänische Badmintonspielerin